Irupi kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Irupi (ort), Espírito Santo, 
 Irupi (kommun), Espírito Santo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar